Bruja hace referencia a varios artículos:

Véase:

Magia
 Bruja, persona que practica la brujería.

Literatura 
 Las brujas (1983), novela de Roald Dahl.
 Brujas, título de Entre mujeres (obra de teatro) (1988), de Santiago Moncada.que

Geografía 
 Brujas, ciudad belga.
 Brujas (Panamá), localidad panameña.

Deportes 
 Club Brujas, equipo de fútbol de la ciudad belga;
 Brujas Fútbol Club, equipo de fútbol desaparecido de la Ciudad de Desamparados, Costa Rica.

Televisión 
 Brujas (2005), telenovela chilena;

Zoología 
 Bruja (Scymnodon ringens), una especie de tiburón.

Manga 
 Brujas una serie de manga creado por Daisuke Igarashi